est une actrice, mannequin, compositrice et chanteuse japonaise, appartenant à l'agence Sony Music Artist. Elle est diplômée de l'Université  dans la dance.

Tsuchiya Tao fait d'abord ses débuts dans le monde du divertissement en tant que mannequin pour des spots publicitaires pour le compte de la société Capcom dans le cadre du lancement du jeu vidéo  en 2007. En parallèle à cette activité, elle devient le mannequin attitré pour le magazine japonais  en 2008. C'est au cours de cette même année qu'elle fait ses débuts dans le monde du cinéma dans le film Tokyo Sonata, de Kiyoshi Kurosawa dans lequel elle joue le rôle de Mika.

Si Tsuchiya Tao est une artiste polyvalente, sa notoriété et son succès mondial lui sont reconnus principalement par ses différents rôles emblématiques. Comme par exemple son rôle de Makimachi Misao dans la série de films Rurouni Kenshin, mais également en tant que  Mai Nakahara dans , Koharu dans  et plus récemment comme Yuzuha Usagi dans la série japonaise Netflix . De plus, certains de ses membres de familles sont également présents dans le monde du divertissement, c'est le cas pour sa grande sœur Tsuchiya Honoka, mannequin, ainsi que sont petit frère Shimba Tsuchiya, qui est acteur et doubleur.

Biographie 
Retenue au cours d'une audition rassemblant plus de s, Tsuchiya Tao interprète Mare, dans un asadora portant le même nom que son personnage, sur la chaîne de la NHK, et diffusé pour la première fois le .

Par ailleurs, c'est en 2016 qu'elle se lance dans le doublage avec son premier rôle dans l'adaptation anime du manga Erased , dans lequel elle interprète Satoru Fujinuma jeune. Elle double également le personnage de Shion, en 2021, dans le film d'animation , dans lequel elle interprète elle-même certaines des chansons.

Tsuchiya Tao interprète la chorégraphie de du clip musical Alive de l'auteure-compositrice-interprète australienne Sia, à l'occasion la version commercialisée japonaise de ce clip musical. Elle s'est également entrainé pour la chorégraphie de son rôle de Kasane Fuchi dans le film Kasane La voleuse de visage .

Ces attraits pour la chorégraphie et les arts musicaux sont ancrés depuis sa plus jeune enfance puisqu'elle pratiquait la danse classique ainsi que le buyō , une forme de dance japonaise traditionnelle, depuis l'âge de ses 3 ans. Par la suite, c'est en 2018 qu'elle entame sa première tournée mondiale en participant à une comédie musicale ;  Pluto, inspiré d'un manga d'un même nom. Elle a interprété 2 rôles principaux : celui de Uran (une petite cyborg) ainsi que Helena (une jeune femme cyborg).

Vie privée 
Le , Tsuchiya Tao a annoncé, sur son compte Instagram, s'être mariée au vocaliste du groupe japonais Generations from Exile Tribe, Katayose Ryota. Elle a par ailleurs annoncé être enceinte de leur premier enfant.

Filmographie

Films

Dramas et anime

Doublages

Apparitions dans des clips musicaux

Discographie

Chansons et collaborations

Bibliographie

Magazines 
 Hana*chu→, Shufunotomo (Mannequin attitré de de mai 2008 à juin 2010)

Photobooks 
 Tsubomi 1 (13 octobre 2011), 
 Document (3 février 2015), 
 Marezora (16 septembre 2015, NHK),

Nominations

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel de l'agence
 Site officiel de l'artiste
 Blog officiel de l'artiste
 Site de filmographie

Actrice japonaise de cinéma
Actrice japonaise de télévision
Mannequin femme japonais
Chanteuse japonaise de pop
Danseuse japonaise